Beamer, Benz Or Bentley é uma música da Mixtape do Rapper Lloyd Banks que conta com a participação Oficial de Juelz Santana.

É considerada a melhor música da mixtape por conter muitas batidas por segundo.

Singles de 2010